Фамилија Аријас има више значења:

 Фамилија Аријас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Аријас, Ехидо Колима (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Аријас, Колонија Идалго (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Аријас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику